«Моя кассета — твой первый диск» — второй студийный альбом белорусского певца и рэпера Тимы Белорусских, выпущенный 31 января 2020 года, продолжение дебютного альбома «Твой первый диск — моя кассета».

Анонс 
Альбом был анонсирован артистом через его группу ВКонтакте 20 января 2020 года.

Описание 
Второй студийный альбом Тимы Белорусских был выпущен 31 января 2020 года на белорусском музыкальном лейбле «Kaufman Label». Пластинка содержит в себе 7 музыкальных композиций, общая длительность которых составляет 19 минут.

Список композиций

Критика 
По словам Александра Филимонова, исполнитель «продолжает штамповать дворовые хиты для стадионов. Чем дальше, тем зауряднее и вымученнее, но школьницам пока нравится».

Алексей Мажаев констатирует, что «„зеркальность“ заголовка [альбома] прозрачно намекает на то, что музыка певца остаётся стилистически неизменной». Рассказывая о композиции нового диска, А. Мажаев говорит: «Артист довольно коротко и просто объясняет, про что следующая композиция, хотя почти все они настолько несложны, что всё понятно и без комментариев автора». При этом критик вынужден признать, что «рефрены „Одуванчика“, „Подземки“ и „Повторим“ уже ушли в народ, и песни „Во дворе“ и „Птичка“, скорее всего, тоже полюбятся аудитории».

Примечания 

Альбомы Тимы Белорусских
Альбомы 2020 года
Альбомы Белоруссии
Альбомы на русском языке
Поп-альбомы